IV — римская цифра 4.
 IV век — столетие, длившееся от 301 года до 400.
 IV век до н. э. — столетие, длившееся от 400 года до 301 года до н. э..
 Led Zeppelin IV — альбом группы Led Zeppelin
 Toto IV — альбом группы Toto
 IV Македонский легион
 IV Скифский легион
 IV Счастливый Флавиев легион
 IV Вселенский собор
 аббревиатура
 IV — NATO-код Кот-д’Ивуара
 International Viewpoint — журнал.
 IrfanView — графическая программа.